Stoitěl může být:

 Stroitěl (město) – město v Bělgorodské oblasti
 MFK Mykolajiv – ukrajinský fotbalový klub nazývaný v 60. letech 20. století FK Stroitěl Nikolajev
 FK Krystal Cherson – ukrajinský fotbalový klub nazývaný v 60. letech 20. století FK Stroitěl Cherson
 FK Stroitěl Pripjať – ukrajinský fotbalový klub
 FK Tytan Armjansk – ukrajinský fotbalový klub na přelomu 60. a 70. let 20. století nazývaný FK Stroitěl Armjansk
 FK Vorskla Poltava – ukrajinský fotbalový klub na přelomu 60. a 70. let 20. století nazývaný FK Stroitěl Poltava